Saint-Galmier est une commune française située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Située sur les contreforts des monts du lyonnais, la commune compte plus de  au dernier recensement.

Géographie 
La commune est située à  de Saint-Étienne , à  de Lyon et à 350 km de Marseille.

La superficie de la commune est de  ; son altitude varie de .

Urbanisme

Typologie 
Saint-Galmier est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee. 
Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Just-Saint-Rambert, une agglomération intra-départementale regroupant  et  en 2017, dont elle est une commune de la banlieue.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Étienne dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de  à moins de .

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (69,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (72 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
prairies (43,7 %), zones urbanisées (15,8 %), terres arables (15,8 %), forêts (13,7 %), zones agricoles hétérogènes (9,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,3 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Histoire 

Saint-Galmier vit le jour durant l'époque gallo-romaine. Cela a été vérifié par la découverte de thermes romains non loin de la source Badoit. À l'époque, on suppose que la ville se nommait Vicus Auditiacus. Désormais la cité s'élève sur une colline au point de rencontre occidentale des monts du Lyonnais et de la plaine du Forez. Celle-ci domine la vallée de la Coise d'environ  de haut. Une église dédiée à saint Galmier, remplaçant deux édifices médiévaux antériaux, comportant trois nefs et chapelles latérales date du . Il s'appuyait contre le donjon du château qui est désormais une tour-clocher et dont les fondations servent maintenant au « nouveau » clocher bâti au .

Politique et administration

Liste des maires 

|-
|colspan="5" align="center" bgcolor="#f3fff3" |

Tendances politiques et résultats

Démographie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 

 Bassins de thermes romains, découverts au milieu du , détruits dans l'Antiquité par une inondation de la Coise ; les mêmes fouilles ont révélé plusieurs médailles, dont une d'Antonin et une de Licinius (v.250-325).
 Château de la Croix de Mission.
 Château de la Doue.
 Château de la Rey.
 Château du Verney.
 Église de Saint Galmier, du , monument historique depuis 1972 : inscription pour le clocher et la façade occidentale, classement du reste de l'édifice. Les vitraux de l'église sont d'Alexandre Mauvernay, peintre-verrier local. Le clocher, d'une hauteur de , se visite pendant la période estivale.
 Un hippodrome créé en 1899 ; avec une piste en herbe de  et une piste de trot de , l’hippodrome de Saint-Galmier appelé hippodrome Joseph-Desjoyaux, nom d'un ancien maire de la commune, est le seul éclairé de la région Rhône-Alpes.
 Maison Renaissance, du , immeuble classé au titre des monuments historiques depuis 1945.
 Manoir de Teillière, du , inscrit au titre des monuments historiques depuis 1929.
 Porte Saint-Étienne, du .
 Source d'eau gazeuse, exploitée par Danone, distribuée en France sous la marque Badoit (autrefois Saint-Galmier). L'ancien bâtiment administratif de l'usine Badoit, propriété de la ville, est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2015.

Espaces verts et fleurissement 
En 2014, la commune de Saint-Galmier bénéficie du label « ville fleurie » avec « 4 fleurs » attribuées par le Conseil national des villes et villages fleuris de France au concours des villes et villages fleuris Elle compte plus de  d’espaces verts : parc municipal, roseraie, bords de Coise…

Plus Beaux détours de France - Guide Michelin

En 2021, Saint-Galmier est choisie pour faire la couverture du guide Michelin « les plus beaux détours de France ».

Elle figure de nouveau dans le guide en 2022.

Sports 

Saint-Galmier a accueilli le championnat du monde de cross-country IAAF 2005 sur son hippodrome où les Éthiopiens Kenenisa Bekele et Tirunesh Dibaba furent sacrés.

Personnalités liées à la commune 
 Saint Galmier ( - 660), moine.
 Claude Dupuy (1545-1594), magistrat et humaniste originaire de Saint-Galmier.
 Casimir Royer (1791-1876), magistrat et homme politique né à Saint-Galmier.
 Alexandre Mauvernay (1810-1898), peintre verrier à Saint-Galmier, décédé dans cette ville.
 Roland Forissier (1889-1973), homme politique et agriculteur, né à Saint Galmier.
 Antoine Ravel (1893-1970), député de la Loire de 1932 à 1936, né et mort à Saint-Galmier.
 Gilbert Bostsarron (1903-1944), industriel et résistant, né à Saint-Galmier.
 Roger Rivière (1936-1976), coureur cycliste professionnel mort à Saint-Galmier. Désormais, il existe un gymnase à son nom.
 .
 Louis Laforge (né en 1968), journaliste sur France 3, né à Saint-Galmier.

Héraldique

Notes et références

Notes et cartes 
 Notes

 Cartes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes de la Loire
 Aérodrome de Saint-Galmier

Liens externes 
 
 
 
 
 Saint-Galmier sur le site de l'Institut géographique national

 
Commune dans la Loire
Commune du Forez
Commune de Saint-Étienne Métropole
Unité urbaine de Saint-Just-Saint-Rambert
Aire urbaine de Saint-Étienne
Station thermale dans le département de la Loire
Ville adhérant à l'association Les Plus Beaux Détours de France
Villes et villages fleuris
Ville-étape du Tour de France dans la Loire